Striebeck ist der Familienname folgender Personen:

 Aloisia Striebeck (1864–nach 1898), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Aloisia Baumgartner
 Catrin Striebeck (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Emil Striebeck († 1900), deutscher Verfahrenstechniker
 Janna Striebeck (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Jochen Striebeck (* 1942), deutscher Schauspieler
 Karl Striebeck (1904–1985), deutscher Schauspieler und Intendant
 Otto Striebeck (1894–1972), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Peter Striebeck (* 1938), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Stribeck